nunquam (lateinisch für „niemals“) bezeichnet:

 den Titel eines Romans von Lawrence Durrell von 1970, siehe Nunquam (Roman)
 die Kurzform eines Wahlspruches des Welfenhauses, siehe Nunquam retrorsum